O nome Gustav foi usado para nomear cinco ciclones tropicais no Oceano Atlântico:
 Tempestade tropical Gustav (1984) - tempestade tropical que afetou Bermudas, não causando danos.
 Furacão Gustav (1990) - furacão de categoria 3 a leste das Pequenas Antilhas e seguindo posteriormente para o largo da costa atlântica do Canadá. Sem danos.
 Tempestade tropical Gustav (1996) - tempestade tropical no Atlântico norte tropical. Sem danos. 
 Furacão Gustav (2002) - furacão de categoria 2 que afetou a costa leste dos Estados Unidos e o Canadá atlântico, causando 4 fatalidades, embora causasse apenas danos mínimos.
 Furacão Gustav (2008) - furacão de categoria 4 que afetou boa parte do Caribe e do sul dos Estados Unidos, causando 120 fatalidades.

Desambiguação